Inreselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inreselet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,49 ha)
Inreselet, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (21,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn